es el nombre de varios barrios de Japón.

Nishi-ku (Fukuoka)
Nishi-ku (Hamamatsu)
Nishi-ku (Hiroshima)
Nishi-ku (Kobe)
Nishi-ku (Nagoya)
Nishi-ku (Niigata)
Nishi-ku (Osaka)
Nishi-ku (Saitama)
Nishi-ku (Sakai)
Nishi-ku (Sapporo)
Nishi-ku (Yokohama)